Натуральне число 1749
 1749 рік до нашої ери
 1749 рік нашої ери